

Plaatsen

Spanje 
Zaragoza (stad)
Zaragoza (provincie)
Zaragoza (comarca)
Taifa Zaragoza, een voormalig emiraat in Al-Andalus
Real Zaragoza, een voetbalclub

Colombia 
Zaragoza (Antioquia), een gemeente in het departement Antioquia

El Salvador 
Zaragoza (El Salvador), een gemeente in het departement La Libertad

Filipijnen 
Zaragoza (Nueva Ecija), een gemeente in de provincie Nueva Ecija

Guatemala 
Zaragoza (Guatemala), een gemeente in het departement Chimaltenango

Overig 
Ignacio Zaragoza, een Mexicaans generaal
Zaragoza Assembly, een autoassemblagefabriek

Zie ook 
 Saragossa (doorverwijspagina)